Die Saison 1995/96 der Volleyball-Bundesliga war die zwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der USC Münster wurde zum sechsten Mal Deutscher Meister. Tübingen und Vechta mussten absteigen, Feuerbach zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten zehn Mannschaften in der Bundesliga:
 CJD Berlin
 TV Creglingen
 Sportvg Feuerbach
 DJK Karbach
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 VC Schwerte
 TSG Tübingen
 1. VC Vechta

Als Titelverteidiger trat der Schweriner SC an. Aufsteiger war der 1. VC Vechta.

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden wieder Play-offs mit sechs Teilnehmern statt.

Endstand 
Deutscher Meister wurde der USC Münster. Zweiter wurde CJD Berlin, Dritter der Schweriner SC.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1996 (PDF-Datei; 102 kB)
 Münsters Triple (PDF-Datei; 7,5 MB)

1995/96
Volleyballsaison 1995/96